Dalia – nome comune del genere Dahlia delle Asteraceae
Dalia – personaggio della serie Pokémon
Dalia – campo petrolifero in Angola

Onomastica
Dalia – nome proprio di persona ebraico femminile
Dalia – nome proprio di persona italiano femminile
Dalia – nome proprio di persona lituano femminile

Persone
Andrea Dalia (1938-2008) – giurista italiano
Beatrice Dalia (1970) – avvocata italiana
Ludovica Dalia (1984) – pallavolista italiana
Rivolta Dalia(1990) -influencer cucina italiana

Pagine correlate
Dalio